Большое Жеребятниково — село в Майнском районе Ульяновской области в составе Майнского городского поселения.

География 
Находится на расстоянии примерно 5 километров на северо-запад по прямой от районного центра поселка Майна.

История
Село Большое Жеребятниково основано синбиренином Артемием Елизаровичем Жеребятниковым. Царь Алексей Михайлович пожаловал ему поместье на реке Сухой Майне, за валом (за Симбирской чертой), и в 1678 году у него здесь была уже деревня, называвшаяся тогда "Майна" состоявшая из 4 дворов, в которой жило 11 человек. В 1686 году цари Иоанн и Петр Алексеевичи "по своему царскому милосердному разсмотрению" пожаловали Артемия Жеребятникова: поместную его землю на р. Сухой Майне, со крестьяне, дали ему в вотчину "в роды и роды", всего 160 четвертей (240 десятин); а за вотчинною дачею осталось за ними поместья, в тех же урочищах, 130 четвертей (195 десятин). Таким образом у Артемия Жеребятникова было при д. Майне всего 435 десятин земли. После его смерти унаследовали сын Петр и дочь Ефимья, вышедшая замуж за Путилова. У Петра был сын Иван, умерший в 1754 году бездетным, а у Ефимьи был сын Федор, умерший в 1755 г. и дочь Марья, вышедшая замуж за Ивана Нагаткина; их сын Иван Иванович Нагаткин был первым Симбирским губернским предводителем дворянства (1781 — 1783 г.г.). Он судился в 1770 году, из-за села Жеребятникова с дальними родственниками, Петром и Василием Жеребятниковыми и по их делу состоялось принципиальное решение Сената и Высочайшая на нем резолюция от 15 марта 1770 года, разрешившая вопрос о порядке наследования в родовых имениях. Это решение напечатано, для общего руководства, в полном собрании законов. Высочайшая резолюция последовала в пользу Нагаткина и он стал полным собственником села Жеребятникова, куда прибыл на постоянное жительство в 1774 г. с берегов Дуная, где находился, в качестве адъютанта, при светлейшем князе Потёмкине, командовавшим тогда русскими войсками против Турции. 

При создании Симбирского наместничества в 1780 году село Николаевское Жеребятниково тож, помещиковых крестьян, вошло в состав Тагайского уезда.

Во время генерального межевания, в 1795 г. село Жеребятниково принадлежало дочери Ивана Ивановича Нагаткина, жене действ. ст. сов. Авдотье Ивановне Беляковой; у неё здесь было 39 дворов (114 муж. и 120 жен.) и 3716 дес. 848 саж,. земли. В этой же даче числилась помещицей над. сов. Татьяна Александровна Вепрейская, имевшая только одну землю, отдаленный от с. Жеребятникова участок в 671 дес. 403 саж., который впоследствии перешел к девице Марии Александровне Анненковой и в 1837 году числился уже при селе Анненкове Карсунского уезда.

В 1796 году при создании Симбирской губернии село вошло в состав Симбирского уезда.

Вторая церковь в с. Жеребятникове была построена Иваном Ивановичем Нагаткиным в 1797 году, во имя св. Николая Чудотворца, с приделом во имя Иоанна Лествичника.

На 1859 год село Жеребятниково входило в состав 2-го стана Симбирского уезда Симбирской губернии, имелось: церковь и два поташных завода.

Начальное народное училище открыто в 1871 году.

В 1880 году был построен деревянный храм. Престолов два: главный — во имя Святителя и Чудотворца Николая, в приделе — в честь Покрова Пресвятые Богородицы. На местах прежних престолов — две каменные часовни. 

В 1913 году было 90 дворов и 551 житель, деревянная Николаевская церковь (не сохранилась), школа и училище.

Население
Население составляло 373 человека в 2002 году (русские 78%), 284 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы 

 Каврайский, Владимир Владимирович  — советский учёный.

Литература 

 Словарь географических названий Ульяновской области / Под редакцией Н. В. Лобина.
 П. Мартыновъ. Селенія Симбирскаго уѣзда. Матерьялы для исторіи Симбирскаго дворянства и частнаго землевладѣнія в Симбирском уѣздѣ. — Симбирскъ: Изданіе Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 1903. — 334 + 198 + 67 + 3 + XIII с. (pdf). — Разделы I-XV, стр. 1-295: 240 pdf pages.
 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903

Примечания 

Населённые пункты Майнского района